Игры в группе D на Евро-2000 проходили с 11 по 21 июня. В группу вошли хозяева чемпионата Нидерланды, а также Франция, Чехия и Дания.

Нидерланды выиграли группу и вышли в четвертьфинал вместе с Францией, занявшей второе место.

Участники 

Примечание

Итоговая таблица 

Время — центральноевропейское летнее (UTC+2).

Матчи

Франция — Дания

Нидерланды — Чехия

Чехия — Франция

Дания — Нидерланды

Дания — Чехия

Франция — Нидерланды

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2000